Alix della Faille de Leverghem, condesa consorte de Lannoy (Lovaina, 20 de septiembre de 1941-Bruselas, 26 de agosto de 2012) fue la madre de Estefanía de Lannoy, esposa de Guillermo, gran duque heredero de Luxemburgo.

Biografía 
Segunda de los cinco hijos de Harold Louis della Faille de Leverghem y de su esposa, Madeleine Marie de Brouchoven de Bergeyck. Sus hermanos son tres varones y una mujer: Ladislas, Lydia, Dominique y Arnaud.

Era licenciada en Filología Clásica. En Anvaing fue la bibliotecaria honoraria de la biblioteca municipal.

Contrajo matrimonio en Oelegem, Amberes, con el conde Philippe Marie de Lannoy, en el año 1965. El matrimonio tuvo ocho hijos, cuatro varones y cuatro mujeres. Stéphanie es la menor de todos ellos.

 Conde Jehan Marie Paul Emmanuel Harold de Lannoy (n. 1966).
 Conde Christian Marie Harold Philippe de Lannoy (n. 1968).
 Condesa Nathalie Marie Béatrice Lydia de Lannoy (n. 1969).
 Condesa Gaëlle Marie Diane Madeleine de Lannoy (n. 1970).
 Conde Amaury Marie Dominique Paul de Lannoy (n. 1971).
 Conde Olivier Marie Arnaud Albert de Lannoy (n. 1974).
 Condesa Isabelle Myriam Jehanne Alix de Lannoy (n. 1976).
 Princesa Estefanía, Gran Duquesa Heredera de Luxemburgo (n. 1984).

La condesa falleció a los 70 años víctima de un accidente cerebrovascular, cuando faltaban dos meses para la boda de su última hija.

Ancestros

Referencias

Bibliografía  
 Y. SCHMITZ, Les della Faille, 6 volúmenes, Bruselas, 1965-1974.
 Hervé DOUXCHAMPS, Aux origines de la famille della Faille, en: Le Parchemin, 1989, págs. 61-77 y 1992, págs. 40-43.
 Humbert DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE, État présent de la noblesse belge, Anuario 2006, Bruselas, 2006 (della Faille); Anuario 2009, Bruselas, 2009 (de Lannoy).

Nobles de Bélgica del siglo XX
Nacidos en Lovaina